Sandersville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sandersville (Georgia)
 Sandersville (Kentucky)
 Sandersville (Mississippi)

Siehe auch:
 Saundersville